Baudreville (Eure-et-Loir)
 Baudreville (Manche)